Carlos Guillén (1975 -), joueur vénézuélien de baseball ;
 Cayetana Guillén Cuervo, (1969 -), actrice et présentatrice espagnole de télévision ;
 Curro Guillén (1783 - 1820), matador espagnol ;
 Fernando Guillén (1932-2013), acteur espagnol;
 Fernando Guillén Cuervo (1963 -), acteur espagnol ;
 Jorge Guillén (1893 - 1984), poète espagnol ;
 Jorge Guillén (1937 - ), basketteur espagnol ;
 José Guillén (1976 -), joueur dominicain de baseball ;
 Nicolás Guillén (1902 - 1989), poète cubain ;
 Nicolás Guillén Landrián (1938 - 2003), peintre et cinéaste cubain ;
 Ozzie Guillén (1964 -) joueur et manager américano-vénézuélien de baseball ;
 Vicente Rodríguez Guillén (1981 -), footballeur espagnol.

Patronyme hispanique